Launis est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Armas Launis (1884-1959), compositeur et écrivain finlandais
Ilmari Launis (1881-1955), architecte finlandais
 (né en 1949), illustrateur et designer finlandais

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois